Termenul „Rudersdorf” se poate referi la:

Rudersdorf (Burgenland) comună în Austria
Localitate ce apaține de comuna Ferndorf (Kärnten), Austria
Localitate ce apaține de comuna Neumarkt im Mühlkreis, Oberösterreich, Austria
Localitate ce apaține de orașul Graz, Austria
Rudersdorf (Thüringen), localitate în districtul Sömmerda,Thüringen Germania
Localitate ce apaține de Berching, Bavaria Germania
Localitate ce apaține de Bernhardswald, Bavaria
Localitate ce apaține de Wilnsdorf, Nordrhein-Westfalen, Germania